Ареобинд (Areobindus; Ariobindas; Areovindas) е името на:

 Ареобинд (консул 434 г.), консул 434 г. на Източната Римска империя
 Ареобинд (Флавий Ареобинд Дагалайф Ареобинд), източноримски консул 506 г.
 Ареобинд (генерал), генерал и patricius на Византия 545–546 г.